Layton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Layton (Florida)
Layton (Utah)